Pietro Rossi kan syfta på bland andra:

* Pietro Rossi (1738–1804), italiensk entomolog
 Pietro Rossi (1924–2020), italiensk schackförfattare